"Barron" pode ser:
 Condado de Barron, no Wisconsin
 Eleazar Guzman Barron (distrito), no Peru
 Barron (Wisconsin), localidade dos EUA

Desambiguações de topônimos